2 miejscowości w Polsce:
 Kuryły – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Kuryły – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka